Mogoșoaia heißen:

 Schloss Mogoșoaia
 Mogoșoaia (Schiff), rumänisches Fahrgastschiff, 1989 auf der Donau havariert
 Mogoșoaia (Ilfov) eine Gemeinde im Kreis Ilfov, Rumänien